Jméno a příjmení Daniel Evans nosí více osobností:

 Daniel Evans (básník) (1792–1846) – velšský básník
 Daniel Evans (herec) (* 1973) – velšský herec
 Daniel Evans (ragbista) (* 1988) – velšský ragbista
 Daniel Evans (tenista) (* 1990) – anglický tenista